Monterey Jack – formaggio statunitense
 Monterey "Monty" Jack – personaggio della serie animata Cip & Ciop agenti speciali
 Monterey Jack – nome usato temporaneamente tra il 1985 e il 1986 dalla Jack in the Box, catena di fast food statunitense